Катрин Бротманн Хайндал (; ) — датская гандболистка, игрок сборной Дании. Призёр чемпионата мира и Европы.

Карьера 
Катрин Хейндал начала заниматься гандболом в датском клубе «Nyborg GIF». В 2007 году перешла в GOG. Она также играла на позиции линейной за клуб «Оденсе» в 2010 году, а затем перешла в «Твис Хольстебро». В сезоне 2012/2013 она выиграла Лигу Европы в составе своего клуба. После победы в 2013 году перешла в «Рандерс», где играла до 2017 года. Затем она подписала контракт с «Оденсе». В 2020 году перешла в основанный годом ранее московский ЦСКА и вместе с ним стала чемпионкой России (2020/2021).

Хейндал дебютировала за сборную Дании в матче против Турции 24 сентября 2010 года. 22 апреля 2011 года состоялся её пятый матч за сборную, после которого в течение трёх лет она не вызывалась в сборную. Однако в июне 2014 её снова вызвали выступать за Данию, она участвовала на чемпионате Европы 2016 года и заняла там четвертое место. В ходе турнира Хайндаль забила шесть голов в восьми матчах. Через год она приняла участие в чемпионате мира в Германии. На чемпионате Европы 2020 года она вновь стала четвёртой, отметилась шестью голами на турнире.

Примечания 

Гандболисты Дании
Игроки сборной Дании по гандболу
Игроки ЖГК «Раннерс»
Игроки ЖГК ЦСКА Москва
Игроки ЖГК «Эсбьерг»